Con il nome di Pietro di Oldenburg si identificano:

Pietro I di Oldenburg, (1755-1829), figlio del principe Giorgio Ludovico di Holstein-Gottorp;
Pietro di Oldenburg (1812-1881), nipote del precedente, figlio del duca Giorgio di Holstein-Oldenburg;
Pietro Aleksandrovič di Oldenburg (1868-1924), nipote del precedente, figlio del duca Alessandro di Oldenburg.